Krzyż Wolności (Estonia)
 Krzyż Wolności i Solidarności (Polska)
 Order Krzyża Wolności (Finlandia)